Dianasee steht für:
 den Dianasee (Berlin) in Berlin
 den Dianasee (Emstek) in der Gemeinde Emstek im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg